Aardrijkskunde
Nevado del Ruiz, vulkaan in Colombia

Personen met de achternaam Ruiz
Adolfo Ruiz Cortines, Mexicaans politicus
Bryan Ruiz, Costa Ricaans voetballer
Carlos Ruiz, Guatemalteeks voetballer
Chris Ruiz, lid van de Duitse elektroband And One
Fermín Cacho Ruiz, Spaans atleet
Juan Carlos Ruíz, Boliviaans voetballer
Laurentius Ruiz, Filipijns martelaar en heilige
Óscar Ruiz, Colombiaans voetbalscheidsrechter
Pablo Ruiz Picasso, spaans schilder
Samuel Ruiz García, Mexicaans geestelijke
Simón Ruiz, Ecuadoraans voetballer